Adolf Berman (1906–1978) – urodzony w Polsce polityk izraelski
 Jakub Berman (1901–1984) – polski działacz komunistyczny pochodzenia żydowskiego
 Lazar Berman (1930–2005) – rosyjski pianista
 Marrissa Berman – amerykańska narciarka
 Mieczysław Berman (1903–1975) – polski grafik
 Rick Berman (ur. 1945) – amerykański producent telewizyjny
 Thijs Berman (ur. w 1957) – polityk holenderski
 Wiktor Borowski, właściwie Aron Berman (1905–1976) – polski działacz komunistyczny pochodzenia żydowskiego
 Antoni Marianowicz, właściwie Kazimierz Jerzy Berman (1924–2003) – polski poeta
 Dianne Feinstein, właściwie Dianne Goldman Berman Feinstein (ur. 1933) – amerykańska polityk